Franz Mörl ist der Name folgender Personen:
* Franz Mörl (Mediziner, 1899) (1899–1979), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Franz Mörl (Mediziner, 1932) (1932–2017), deutscher Chirurg